Wąż morski – gad morski
 Wąż morski – gwiazdozbiór
 Wąż morski – mityczne zwierzę
 Wąż morski – powieść Juliusza Verne'a
 Wąż morski – powieść Zbigniewa Nienackiego drukowana w odcinkach w Głosie Robotniczym w 1962 r.